Pulguera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Dittrichia viscosa; o
 el nombre común de la planta Plantago arenaria.